Сикотан:
 Сикотан — японское название острова Шикотан.
 Сикотан (уезд) — уезд округа Немуро губернаторства Хоккайдо в Японии.
 Сикотан — село в Японии, располагавшееся в уезде Сикотан округа Немуро. Соответствует современному российскому посёлку Малокурильское.